Naziv Miami obično se odnosi na grad Miami, Florida.

Indijanci 
 Miami (pleme) 
 Miami (jezik) - jezik kojim govore Miami

Mjesta i zemljopisni pojmovi u SAD-u 

 Dolina Miami u saveznoj državi Ohio
 Sveučilište Miami u Ohiu
 Miamijsko sveučilište na Floridi

Okruzi 
 Miami-Dade, okrug (Florida)
 Miami, okrug (Indiana)
 Miami, okrug (Kansas)
 Miami, okrug (Ohio)

Gradovi 
 Miami, Arizona, u okrugu Gila, (pop. 1,936; 2000) 
 Miami, Florida, u okrugu Miami-Dade, (pop. 362, 470; 2000) 
 Miami, Missouri, u okrugu Saline, (pop. 160; 2000)
 Miami, Oklahoma, u okrugu Ottawa, (pop. 13,704; 2000) 
 Miami, Texas, u okrugu Roberts,  (pop. 588; 2000)

Rijeke 
 Great Miami, rijeka u Ohiu
 Little Miami rijeka u Ohiu
 Miami River Rijeka u Floridi
 Miami River, Rijeka u Oregonu.
 Miami River, Rijeka u New Yorku

Glazba 
 "Miami" (skladba U2-a)
 "Miami" (skladba Willa Smitha)